Уругвай е поделен на 19 департамента: